NXP bezeichnet:
 NXP Semiconductors, einen niederländischen Halbleiterhersteller

nXP bezeichnet:
 nXP, nutzbares Rohprotein am Dünndarm, eine der wichtigsten Kenngrößen bei der Fütterung von Milchkühen.

NXP